Renkhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Angelique Renkhoff-Mücke (* 1963), deutsche Unternehmerin
 Hans-Wilhelm Renkhoff (1927–2011), deutscher Unternehmer
 Otto Renkhoff (1905–1995), deutscher Archivar und Historiker